csillag, égitest
 Csillag, keresztnév
 Csillag, magyar családnév
 csillag, karakter
 Csillagbörtön, a Szegedi Fegyház és Börtön köznyelvi megnevezése
 Csillag, 1947–1956-ban megjelent irodalmi, kritikai folyóirat
 csillaggráf

Kapcsolódó szócikkek 
 Csillagsokszög
 Vörös csillag
 Dávid-csillag
 Csillagidő: a csillagok Földhöz viszonyított helyzetének meghatározására használják
 Csillagvirág: a Scilla növénynemzetség képviselőinek nevezéklistája összesen legalább 587 nevet tartalmaz